Amano est un patronyme japonais.

Patronyme 

 Akira Amano (1973-), mangaka japonaise ;
 Kokoro Amano (1982-), actrice de films pornographiques japonaise ;
 Kousei Amano (1978-), acteur japonais ;
 Kozue Amano (1974-), mangaka japonaise ;
 Masamichi Amano (1957-), compositeur japonais ;
 Nori Amano (1924-1990), coureur cycliste français ;
 Shin Amano (1973-), patineur artistique japonais ;
 Shiro Amano (1976-), mangaka japonais ;
 Takashi Amano (1954-2015), designer japonais ;
 Tetsuo Amano (1926-2008), écrivain japonais ;
 Yoshitaka Amano (1952-), créateur et illustrateur japonais ;
 Yukiya Amano (1947-2019), diplomate japonais ;
 Yuri Amano (1966-), doubleuse japonaise.

Personnages de fiction 
 Amano Ai, personnage du manga Video Girl Ai
 Amano Ginji, personnage du manga Get Backers
 Amano Keita, nom japonais de Nathan Adams du manga Yo-kai Watch

Patronyme japonais